Андрей Андреевич Гончаров (род. 3 июля, 1998 года, Россия) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

Спортивные достижения 
 Двукратный чемпион Ростовской области по панкратиону.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|14-4-(1) 
| Бибер Туменов
|Решением (единогласным)
|ACA 147: Вартанян - Раисов
| 
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-3-(1)
| Апти Бимарзаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|align="center"|26 марта 2022
|align="center"|1
|align="center"|3:36
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3-(1)
| Адлан Батаев
|Нокаутом (удар)
|ACA 115: Исмаилов - Штырков
|align="center"|13 декабря 2020
|align="center"|2
|align="center"|0:56
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3-(1)
| Роман Огульчанский
|Решением (единогласным)
|ACA 107: Емельяненко - Исмаилов
|align="center"|24 июля 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3-(1)
| Рустам Талдиев
|Решением (единогласным)
|ACA 103: Ягшимурадов - Буторин
|align="center"|14 декабря 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3-(1)
| Фаниль Рафиков
|Нокаутом
|ACA 98 Fight Day
|align="center"|31 августа 2019
|align="center"|2
|align="center"|4:16
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3-(1)
| Роман Авдалян
|Нокаутом
|ProFC Shvets vs. Silva
|align="center"|19 мая 2019
|align="center"|1
|align="center"|1:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3-(1)
| Гамзат Саидбеков
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ProFC 62 Lightweight Grand Prix Finals
|align="center"|26 марта 2017
|align="center"|1
|align="center"|3:15
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2-(1)
| Салавутдин Абушев
|Решением (единогласным)
|ProFC 61 Professional Fighting Championship 61
|align="center"|6 ноября 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2-(1)
| Рустам Керимов
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep FC Prime Selection 10
|align="center"|5 августа 2016
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1-(1)
| Рамаз Мстоян
|Техническим нокаутом (удары)
|Tech-Krep FC - Prime Selection 8
|align="center"|18 июня 2016
|align="center"|2
|align="center"|2:34
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1-(1)
| Ислам Мешев
|Решением (раздельным)
|ProFC 60 - Tebilov vs. Shvets
|align="center"|2 апреля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0-(1)
| Владимир Грачев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC 59 - Battle of Kursk 3
|align="center"|21 мая 2015
|align="center"|2
|align="center"|3:37
|Курск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0-(1)
| Виталий Колесниченко
|Техническим нокаутом (удары)
|Rostov Region Pankration Federation - National Championship 16: Oracul Championship
|align="center"|20 мая 2015
|align="center"|1
|align="center"|3:40
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0-(1)
| Юрий Назарян
|Решением (единогласным)
|Rostov Region Pankration Federation - National Championship 15
|align="center"|20 мая 2015
|align="center"|2
|align="center"|N/A
|Таганрог, Россия
|
|-
|
|align=center|3-0-(1)
| Ислам Исаев
|Без результата
|ProFC 57 - New Era
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Владимир Грачев
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC 59 - Battle of Kursk 3
|align="center"|21 ноября 2015
|align="center"|2
|align="center"|3:37
|Курск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Вадим Малыгин
|Решением (единогласным)
|White Rex - Warriors Spirit 33
|align="center"|26 октября 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Николай Тумайкин
|Решением (единогласным)
|Rostov Region Pankration Federation National Championship 10
|align="center"|1 марта 2014 
|align="center"|2
|align="center"|N/A
|Таганрог, Россия
|
|-
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России

Ссылки 
 Профиль Андрея Гончарова на сайте Sherdog
 Профиль Андрея Гончарова на сайте ACA MMA